Lasiocampoidea és una superfamília de papallones nocturnes que conté dues famílies que comprenen espècies que van des de petites a molt grans.
Lasiocampidae té una distribució mundial, mentre que Anthelidae només es troba a Austràlia i Nova Zelanda.
Són coneguts al voltant de 158 gèneres.

El grup està estretament relacionat amb Bombycoidea i, de vegades s'han fusionat en el mateix .

 Cladograma 

 Referències 

 Firefly Enciclopèdia d'Insectes i Aranyes, va editar per Christopher O'Toole, , 2002

 Galeria 

 Enllaços externs 

 CBIF: Lasiocampoidea (en)
 Animal Diversity Web: Lasiocampoidea'' (en)

Macrolepidòpters